ML steht für:

 Magic Lantern, ein unabhängiger Firmware-Aufsatz für EOS-Digitalkameras
 auch ML, das Kürzel für eine zur Messung von Erdbeben verwendeten Magnitudenskala
 Mailingliste, bietet einer geschlossenen Gruppe von Menschen die Möglichkeit zum Nachrichtenaustausch in Briefform, also eine Vernetzung mit elektronischen Mitteln
 Mali, als Landescode nach ISO 3166
 Mannheimer Liste, parteiunabhängige Wählervereinigung in der baden-württembergischen Stadt Mannheim
 Marxismus-Leninismus, offizielle politische Ideologie der Sowjetunion ab Mitte der 1920er Jahre
 Marxisten-Leninisten in Namen von Parteien maoistischer Tendenz, z. B. Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten, ML Westberlin
 Maschinelles Lernen, ein Oberbegriff für die „künstliche“ Generierung von Wissen aus Erfahrung: Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern
 maximum likelihood, eine Methode zur Schätzung in der Wahrscheinlichkeitstheorie, siehe Maximum-Likelihood-Methode
 Merrill Lynch Investmentbank
 Migne Latinus, d. h. die Patrologia Latina von Jacques Paul Migne
 Mitglied der Leopoldina, der Deutschen Nationalen Akademie der Wissenschaften
 ML (Programmiersprache), funktionale Programmiersprache
 markup language, siehe Auszeichnungssprache
 ML bei der M-Klasse, Verkaufsbezeichnung bei Mercedes-Benz
 Mona Lisa, Fernsehsendung des ZDF
 die postcode area Motherwell (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Multilanguage
 Munitions List, Exportkontrolle
 übliche Bezeichnung für den Studiengang Diplom-Musikschullehrer an Musikhochschulen
 Olympic Aviation, griechische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Bahnhof München-Laim nach DS 100

ML als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland Landkreis Mansfeld-Südharz (für Mansfelder Land)
 Großbritannien: Manchester
 Indien: Meghalaya
 Niederlande: Motorräder
 Slowakei: Okres Medzilaborce
 Spanien: Melilla (auslaufend)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

ml steht für:

 Malayalam, eine indische Sprache nach ISO 639-1
 die SI-Bezeichnung für Milliliter, siehe Liter

.ml steht für:

 .ml, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Staates Mali

ML